Классификационное число воздушного судна () — это нормативный параметр Международной организации гражданской авиации (ИКАО), выражающий относительное воздействие воздушного судна на искусственное покрытие взлётно-посадочной полосы аэродрома, используемый в паре с классификационным числом покрытия.

За единицу ACN берется нагрузка, которую оказывает одно колесо массой 500 кг и давлением в пневматике 12,5 кгс. ACN рассчитывается для различных воздушных судов и публикуется в нормативных и справочных документах (например, в «Нормах годности к эксплуатации гражданских аэродромов (НГЭА)» , а также в сборнике аэронавигационной информации Jeppesen, клапан Airport Directory. ACN воздушного судна рассчитывается для центровки, при которой достигается критическая нагрузка на критическое шасси. Обычно для расчетов используется предельно задняя центровка при максимальной рулежной массе. Однако, в некоторых случаях, при предельно передней центровке достигается критическая нагрузка на носовую стойку.

Для воздушных судов с полетной массой, равной или меньшей 5700 кг (12500 фунтов), ACN не рассчитывается. Для таких воздушных судов в плане полета указывается максимально возможная полетная масса ВС и максимально возможное давление в пневматике. Например 4000kg (8800lbs)/0,50MPa (73psi).

Взлётно-посадочные операции на аэродроме с минимальной перегрузкой допускаются для:
 нежесткого покрытия, когда ACN больше опубликованного PCN не более чем на 10%;
 твердого или комбинированного покрытия, если ACN превышает PCN менее чем на 5%;
 неопределенного покрытия, если ACN превышает PCN менее чем на 5%.

Классификационные числа воздушных судов ACN рассчитываются в соответствии с методикой определения ACN, приведенной в ДОС 9157-AN/901 Часть 3, ИКАО и указываются изготовителями воздушных судов в руководстве по лётной эксплуатации (РЛЭ). При отсутствии в РЛЭ воздушного судна значений ACN используются значения, указанные в табл. 3.15 НГЭА. 

Метод ACN-PCN представления данных о прочности искусственных покрытий  приведен в Приложении N 5 к Федеральным авиационным правилам "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (утверждены приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262)

Критерии назначения ограничений по интенсивности движения и массе ВС (с применением Метода ACN-PCN) приведены в Приложении N 6 к Федеральным авиационным правилам "Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов" (утверждены приказом Минтранса России от 25.08.2015 N 262)

Классификационные числа (ACN) воздушных судов 
В приказе Минпромторга РФ от 30.12.2009 N 1215 "Об утверждении нормативных методических документов, регулирующих функционирование и эксплуатацию аэродромов экспериментальной авиации" в Таблице 3.3 указаны Классификационные числа (ACN) воздушных судов

См. также 
 Классификационное число покрытия

Примечания 

Авиационные термины